Ива́н Ива́нович Давы́дов:
 Давыдов, Иван Иванович (1726 — после 1788) — русский генерал-поручик, командир Конной лейб-гвардии.
 Давыдов, Иван Иванович (1794—1863) — русский филолог и философ, академик Петербургской академии наук.
 Давыдов, Иван Иванович — московский вице-губернатор; георгиевский кавалер (полковник; № 8415; 26 ноября 1850 — за выслугу).
 Давыдов, Иван Иванович (1910—1997) — театральный режиссёр, актёр, театральный педагог.
 Давыдов, Иван Иванович (1949—?) — советский серийный убийца.